NK Glavice je nogometni klub iz Glavica, grad Sinj, Splitsko-dalmatinska županija, Republika Hrvatska.

O klubu 
Klub je osnovan 1946. godine pod imenom "Borac" te je i do dan danas u lokalnog puka nazivan istim imenom. Prvi predsjednik kluba bio je Josip Modrić Joza. Od 1990. klub nosi ime "Glavice". Kao veliki promotor ovog kluba i čak jedno izvjesno vrijeme kao igrač bio je Zlatko Canjuga ("Glavički zet") 
kako su mu navijači znali tepati jer mu je supruga Piruška iz Glavica. Najveći rivali ovog kluba kroz njegovu povijest bili su ili još uvijek jesu "Tekstilac" i "Junak" iz Sinja, "OSK" iz Otoka, "Dugopolje" iz Dugopolja i zadnjih godina "Hrvace" iz Hrvaca. Svi klubovi rivali su iz neposredne okolice Cetinske krajine pa su ogledi ovih klubova uvijek popraćeni žestokim navijanjem navijača. 

Klub se do sezone 2017./18. nstjecao u 2. ŽNL Splitsko-dalmatinskoj.  
2018. godine klub je u financijskoim poteškoćama, te dolazi do gašenja kluba. 
 
 
  
Ubrzo je osnovan novi klub NK "Glavice 1991" kao sljednik ovog kluba.

Uspjesi 
 Osvojene lige

Pregled po sezonama

Poznati igrači 
 Zlatko Canjuga
 Bernardo Matić

Unutrašnje poveznice 
 Glavice 
 NK Glavice 1991

Vanjske poveznice 
 sinj.hr, NK Glavice Sinj

Izvori 

Glavice
Nogometni klubovi u Splitsko-dalmatinskoj županiji‎
Bivši hrvatski nogometni klubovi